Babock ist der Familienname folgender Personen:

 Jochen Babock (* 1953), deutscher Bobfahrer
 Lutz Babock (* 1962), deutscher Fußballspieler